Gradina is het Slavische woord voor een versterkte stad en kan verwijzen naar:
Gradina (Bosnië), een plaats in Republica Srpska, Bosnië
In Bulgarije:
Gradina (Pleven)
Gradina (Plovdiv)
Gradina (Razgrad)
In Kroatië:
Gradina (Kroatië), een gemeente in de provincie Virovica-Podravina
Gradina (Vrsar), een plaats in de provincie Istrië
In Montenegro:
Gradina (Martinići)
Gradina (Žabljak)
Gradina (Pljevlja)
Gradina (Cetinje)